Такмичења у бацању диска за мушкарце на 10. Светском првенству у атлетици на отвореном 2005. одржано је 6. и 7. августа на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу светског првака из 2003. у Паризу одбранио је Виргилијус Алекна из Литваније.

Земље учеснице 
Учествовао је 27 такмичара из 21 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих бацача диска пре првенства (6. августа 2005), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2005. године. У такмичењу је учествовало 27 такмичара из 21 земље подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале била је 63,50 м 10 такмичара је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 2 су се пласирала на основу резултата (кв).,,.

Почетак такмичења: група А у 18:20 и група Б у 19:50 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 2005. године у 18:40 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном